Port lotniczy Alderney
 Accusativus cum infinitivo